Romualdo I di Benevento
 Romualdo I Guarna